Obiettivo Luna – albo della serie a fumetti Le avventure di Tintin
 Obiettivo luna – sceneggiato televisivo diretto da Marcella Curti Gialdino del 1964